Miejscowości podstawowe w Polsce
Nazwę Dół nosi 231 miejscowości z czego tylko jedna miejscowość podstawowa, 7 części miast oraz 223 części miejscowości niebędących miastami.

Miejscowości podstawowe 
 Dół – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Iława

Części miast 
 Dół – część miasta Tuchów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim
 Dół – część miasta Boguchwała w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim
 Dół – część miasta Dynów w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim
 Dół – część miasta Krosno w woj. podkarpackim
 Dół – część miasta Rzeszów w woj. podkarpackim
 Dół – część miasta Skarżysko-Kamienna w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim

Części pozostałych miejscowości

Miejscowości w Polsce zawierające w nazwie wyraz Dół